Polanco, municipalità delle Filippine nella Provincia di Zamboanga del Norte
Polanco, comune della Spagna nella Provincia della Cantabria
Polanco, quartiere di Città del Messico

Polanco è anche un cognome:
Juan de Polanco, gesuita spagnolo, segretario di Ignazio di Loyola
Jesús de Polanco, imprenditore spagnolo, proprietario di media
Plácido Polanco, giocatore di baseball
Carlos Enrique Polanco, pittore impressionista peruviano